On (ონ), este cea de-a paisprezecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴍ : U+10AD
 Mkhedruli și Nuskhuri ო : U+10DD

Vezi și 
 O,o
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian